Macerie ima više značenja:
 Macerie, Frosinone
 Macerie, Massa-Carrara